Zamenhof může znamenat:

 Ludvík Lazar Zamenhof, rusko-židovský lékař, filolog a tvůrce esperanta
 Zamenhofův den (15. prosinec), den narozenin L. L. Zamenhofa a hlavní svátek esperantské komunity
 Zamenhof (planetka), planetka 1462 v hlavním pásu
 Zofia Zamenhof (1889–1942), polská lékařka a esperantistka, dcera Ludvíka Zamenhofa